Příjmení Einstein nosí více různých osobností:

 Albert Einstein – německý matematik a fyzik, nositel Nobelovy ceny
 Albert Lawrence Einstein, uměleckým jménem Albert Brooks – americký herec-komik, scenárista a režisér
 Alfred Einstein – německý hudební teoretik
 Arik Einstein – izraelský zpěvák a herec
 Bob Einstein – americký herec a scenárista, bratr Charlese a Alberta Brookse
 Carl Einstein – německý historik umění
 Elsa Einsteinová – manželka a sestřenice Alberta Einsteina
 Harry Einstein, uměleckým jménem Harry Parke – americký herec a scenárista, otec Boba, Charlese a Alberta Brookse
 Charles Einstein – americký spisovatel a novinář, bratr Boba a Alberta Brookse

Jiný význam 
 einstein (jednotka) – fyzikální jednotka energie
 Einstein (film, 2008) – italský televizní film z roku 2008
 Einstein na pláži – minimalistická opera Philipa Glasse z roku 1976
 Zabil jsem Einsteina, pánové… – český sci-fi film z roku 1969

Externí odkazy